Románia először 1900-ban vett részt az olimpiai játékokon, az országot ekkor egyetlen sportoló képviselte. Igazi olimpiai csapattal 1924-ben szerepelt első alkalommal, ezután még két-két kivételtől eltekintve valamennyi nyári, illetve téli olimpián részt vett. Románia volt az egyetlen a volt keleti blokk szocialista országai közül, amelyik részt vett a Los Angeles-i olimpián.

A román sportolók összesen 301 érmet szereztek a játékok során, legeredményesebb sportáguk a torna. Románia a második legeredményesebb olyan nemzet (Magyarország után), amely még nem rendezett olimpiát.

A Román Olimpiai és Sportbizottság 1914-ben alakult meg hivatalosan,  a NOB még ebben az évben felvette tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke Octavian Morariu.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek a téli olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon